Příjmení Vaňous nosí více významných osobností:

 Bohuslav Vaňous (* 1937) - český silniční motocyklový závodník a konstruktér
 František Vaňous (1873–1913) – katolický kněz v Chicagu, překladatel, historický a náboženský spiovatel
 Miroslav Vaňous (* 1969) – český fotbalista
 Petr Vaňous (* 1975) – český historik umění, výtvarný kritik, teoretik, publicista a kurátor výstav